Schiffnerula är ett släkte av svampar. Schiffnerula ingår i familjen Englerulaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Schiffnerula